Липнишки — хутор в Ивьевском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в Липнишковский сельсовет. Расположен на левом берегу реки Опита.

В 1940 году — 14 дворов, 41 житель. В 1970 году — 32 жителя. В 1999 — 4 двора, 19 жителей. В 2010 году — 8 жителей.

В послевоенное время входил в колхоз «Авангард», в настоящее время в составе колхоза «Липнишки». .

Примечания 

Населённые пункты Ивьевского района